Маньен:

 Маньен — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Маньен, Жозеф (1824—1910) — французский политический деятель, богатый заводчик.
 Маньен, Людовик (род. 1979) — швейцарский футболист, защитник.